Néophyte provient du grec néo-(νέο) "nouveau", et phyton (φῠτόν) "plante". Le terme est connu comme :

Nom commun 
 un néophyte désigne à l'origine dans l'Église chrétienne une personne récemment baptisée ;
 un néophyte est, par analogie, une personne nouvellement entrée dans un parti, une association, un groupe quelconque ;
 un néophyte peut également être un débutant dans le domaine auquel il se consacre.  
 néophyte peut avoir un sens encore plus fort pour désigner des personnes n'ayant aucune connaissance particulière dans un domaine donné, comme dans l'expression « un vrai néophyte en électronique » ;
 enfin, le mot néophyte peut désigner, en botanique, une plante récemment entrée dans un écosystème (définition étant en fait la plus proche de son étymologie).

Nom propre

Saints chrétiens 
Par ordre chronologique du décès :
 Néophyte de Séleucie (+ vers 260), serviteur de sainte Anthuse, martyr ; fêté le 22 août ;
 Néophyte de Nicée (+ vers 303), martyr à Nicée en Bithynie (actuellement en Turquie) ; fêté le 20 janvier.
 Néophyte (), enlevée de force avec huit autres jeunes filles ; fêtée le 4 janvier ;
 Néophyte d'Ourbnissi (), officier dans l'armée musulmane lors de l'invasion de la Géorgie, évêque et martyr à Ourbnissi ; fêté le 28 octobre ;
 Neophyte le Reclus (+ vers 1214), moine à Chypre au , fondateur du monastère d'Áyios Neóphytos dit « la Nouvelle Sion » ; fêté le 24 janvier.

Divers 
 Neophyte, est un trio musical néerlandais de techno hardcore gabber.

Références